Андре́й Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Андрей Алексеевич (1818—1889) — русский врач, тайный советник.
 Лаврентьев, Андрей Николаевич (1882—1935) — актёр и театральный режиссёр.
 Лаврентьев, Андрей Сергеевич (род. 1979) — казахстанский предприниматель.